Чиндо́ ():

 Чиндо — крупный обитаемый остров к юго-западу от Кореи.
 Чиндо — уезд провинции Чолла-Намдо Республики Корея, включающий одноимённый остров.
 Корейский чиндо — порода охотничьих собак, происходящая с острова Чиндо.